2 miejscowości w Polsce: 
 Zaborowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów 
 Zaborowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo